Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Shirayuki, de la Clase Asakaze, activo desde 1906 hasta 1924.
 El Shirayuki, de la Clase Fubuki, activo desde 1928 y hundido en 1943.
 El Shirayuki (DD-123), de la Clase Hatsuyuki, activo desde 1983 hasta 2008.

También Shirayuki era el nombre de un caballo.